Витуша — село в Сараевском районе Рязанской области России. Входит в состав Телятниковского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Витуша в 12 км на юг от центра поселения села Телятники и в 22 км на юг от райцентра посёлка Сараи.

История 
Первоначально в селе Витуши деревянная Николаевская церковь была построена в 1721 году, в 1808 году на ней была возобновлена кровля. В 1831 году князем Петром Сергеевичем Волконским началось строительство каменной Введенской церкви с приделами Никольским и Петропавловским, которое было окончено в 1839 году. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Напольновской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 112 дворов.

С 1929 года село являлось центром Витушинского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Телятниковского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района